Bode (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Bode (Nepal), stad in Nepal
 Bodediagram
 Bode-Museum, museum in Berlijn
 Bode (rivier), rivier in Duitsland
 bode (beroep), zoals dienstbode of bode-kamerbewaarder
 Böde, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Zala

Personen met de achternaam Bode:
 Hendrik Wade Bode, Amerikaans wetenschapper 
 Herman Bode, Nederlands vakbondsleider 
 Johann Elert Bode, Duits astronoom 
 Leopold Bode, Oostenrijks voetballer
 Marco Bode, Duits voetballer
 Pieter Bode, Nederlands burgemeester
 Rudolf Bode, Duits gymnastiekpedagoog 
 Vaughn Bodé, Amerikaans striptekenaar